Piskowitz  ist der Name

 eines Ortsteils der Gemeinde Nebelschütz, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Piskowitz (Nebelschütz)
 eines Ortsteils der Gemeinde Priestewitz, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Piskowitz (Priestewitz)
 eines Ortsteils der Stadt Lommatzsch, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Piskowitz (Lommatzsch)
 eines Ortsteils der Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen, siehe Piskowitz (Klipphausen)